Le plan de numérotation téléphonique en Égypte est basé sur une numérotation à 10 chiffres permettant de localiser un abonné portable, et  à 8 ou 9 chiffres pour localiser géographiquement un abonné fixe.

L'indicatif téléphonique de l'Égypte est 20.

Lignes terrestres

Numéros de téléphone portable 
Il y a actuellement quatre opérateurs de réseau mobile en Égypte: Orange, Vodafone, Etisalat, et We (par Telecom Egypt).

Liste des autres codes

Références 

Wikipédia:ébauche Égypte
Téléphonie